Aquella temporada, Marc Colomer tornava a guanyar un campionat pilotant una  després de 16 anys del darrer títol aconseguit per aquesta marca catalana (amb Ulf Karlson, el ), per bé que ara la motocicleta era gairebé totalment producte de tecnologia japonesa.

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1996